MKb.42(W) ( — автоматический карабин 42 года фирмы Walther) — прототип автомата, созданный компанией Walther во время Второй мировой войны.

История 

В конце 1940 года фирма Walther под руководством Эриха Вальтера присоединилась к конкурсу на создание автомата под разработанный фирмой Polte промежуточный патрон 7,92×33 мм. Первый прототип был испытан в 1941 году и показал удовлетворительные результаты, но его доводка продолжалась до конца года.

В 1942 году представленные прототипы MKb.42 фирм Walther и Haenel проходят войсковые испытания на Восточном фронте, по результатам которых было установлено, что MKb.42(H) хотя и уступает образцу фирмы Walther по массо-габаритным показателям и сбалансированности, но является более надёжным и простым оружием. Предпочтение было отдано образцу фирмы Haenel, а производство MKb.42(W) было прекращено.

Всего MKb42(W) было изготовлено (до снятия Walther с конкурса в начале 1942 года) в количестве 163 штук, и большинство из них осталось на фабрике Вальтера до конца войны.

Описание 

В автомате применена газоотводная система, при которой часть пороховых газов, выталкивающих пули отводится из канала ствола через два отверстия в специальный кожух. Эти газы давят на кольцеобразный газовый поршень, который размещается вокруг ствола и втулки, осуществляющей поступательное движение затвора в отличие от предыдущих конструкций Walther, в которых для этих целей использовался поршень. Запирание канала ствола производится поворотом затвора, в передней части которого находятся боевые упоры.

Флажковый переводчик режимов стрельбы выведен на обе стороны ствольной коробки. Прицельное приспособление смонтировано на высоком основании из-за использования «линейной» схемы (приклад и подвижные части автоматики находятся на одной оси со стволом) и состоит из мушки с намушником и секторного прицела.

Приклад деревянный. При изготовлении автомата широко использовалась штамповка.

Ссылки 
 Описание автомата MKb.42(W) на сайте weapon.at.ua

Автоматы Германии
Стрелковое оружие Германии периода Второй мировой войны
Стрелковое оружие Walther
Появились в 1942 году в Германии